Gușatu:
 Dănuț Gușatu
 Iulia Gușatu
 Marin Gușatu
 Mugur "Mugurel" (Radu) Gușatu

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera G

Referințe 

Nume de familie românești